Улмет () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бозіору.
 Улмет () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стойна.
 Улмет () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Добрун.